Ахаггар:

 Ахаггар — горное плато в Сахаре, в юго-восточных районах Алжира.
 Ахаггар — один из диалектов языка западный тамахак севернотуарегской группы туарегской ветви берберской семьи языков.
 Ахаггар (Кель Ахаггар) — туарегское государство, существовавшее в XVIII — начале XX века на территории современного Алжира.
 Кель Ахаггар — группа туарегских племён, населяющая плато Ахаггар.